Słupie – wieś w woj. lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Słupie – wieś w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo
 Słupie – osada leśna w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki
 Słupie – miejscowość typu schronisko turystyczne w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki

Zobacz też 
 Słup